Troost - "Iemand troosten". 
 Cornelis Troost - Nederlands schilder uit de 18e eeuw
 Gerald Troost - Nederlands muzikant, zanger en auteur
 Luuk van Troost - Nederlands cricketspeler
 Renee Troost - Nederlands voetballer
 Sjaak Troost - voormalig Nederlands voetballer
 Ted Troost - Nederlands haptonoom